Niemcy:
 Ense – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Soest

Zobacz też:
 Nieder-Ense
 Ober-Ense